La bataille d'Algésiras peut désigner :
 le siège d'Algésiras (1278-1279), première tentative chrétienne de prendre la cité musulmane ;
 la bataille d'Algésiras (1279), bataille navale contemporaine du premier siège ;
 le , où les troupes castillanes échouent ;
 le siège d'Algésiras (1342-1344), où les rois de Castille s'emparent de la ville ;
 le , reprise par le sultan Mohammed V al-Ghani ;
 la bataille d'Algésiras (1801), deux combats navals opposant la marine britannique aux flottes française et espagnole.